Lac Rond peut désigner :
 
 le lac Rond, un lac du Canada situé au Québec, dans la vallée de la Matapédia ;

 
 le lac Rond-de-Chambeyron, dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
 le lac Rond, dans les Hautes-Alpes ;
 le lac Rond, en Savoie, au col de la Vanoise ;
 le lac Rond, en Savoie, au seuil des Rochilles, dans le massif des Cerces ;
 le lac Rond, en Savoie, sous le rocher de la Grande Tempête, dans le massif des Cerces ;
 le lac Rond, en Savoie, sous la pointe de la Masse ;